Lijst van gemeentelijke monumenten in Hedel (Noord-Brabant)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Hedel (Gelderland)